Deutscher Beobachter steht für:

 Deutscher Beobachter. Zeitung der Deutschen Südwestafrikas, ein früherer Name der Allgemeinen Zeitung, siehe Allgemeine Zeitung (Windhoek) #Geschichte
 Deutscher Beobachter – Zeitung der Nationalen Offensive, Zeitschrift der Vereinigung Nationale Offensive